Флаг внутренних войск МВД России был утверждён Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 687.. Описание флага гласило:

Флаг внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации представляет собой прямоугольное двустороннее белое полотнище с наложенным на всю площадь флага краповым четырёхконечным крестом с расширяющимися концами.

В центре полотнища расположен геральдический знак — эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отношение ширины флага к его длине — два к трём.

Отношение высоты эмблемы к ширине флага — один к двум

После преобразования внутренних войск в войска национальной гвардии, указ об утверждении данного флага был признан утратившим силу.

Военно-морские флаги Внутренних войск МВД СССР и МВД России

Военно-морской флаг кораблей (катеров) и судов Внутренних войск МВД СССР 
18 марта 1983 года, постановлением Совета Министров СССР, был учреждён Военно-морской флаг Внутренних войск МВД СССР..

Описание флага 
Военно-морской флаг кораблей (катеров) и судов внутренних войск — представляет собой полотнище крапового цвета, имеющее в крыже изображение Военно-морского флага СССР.

Отношение ширины флага к длине — один к полтора. Размер Военно-морского флага СССР в крыже — 1/4 всего полотнища.

Краповый цвет флага восходит к 1811 году, когда Александр I выделил гарнизонные войска из армейских частей и назначил им краповый цвет мундирного сукна.

Военно-морской флаг кораблей (катеров) и судов Внутренних войск МВД России 

21 июля 1992 года, в связи с распадом СССР и необходимостью приведения статуса кораблей (катеров) и судов Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствие с требованиями международного права, был принят указ Президента Российской Федерации об учреждении военно-морского флага кораблей (катеров) и судов Внутренних войск МВД России.

Описание флага 
Военно-морской флаг кораблей (катеров) и судов внутренних войск — представляет собой полотнище крапового цвета, имеющее в крыже изображение Военно-морского флага Российской Федерации.

Отношение ширины флага к длине — один к полтора; размер Военно-морского флага Российской Федерации в крыже — 1/4 всего полотнища.

Отличие от флага Внутренних войск МВД СССР, состоит в том, что в крыже полотнища, Военно-морской флаг СССР был заменён на Военно-морской флаг Российской Федерации.

29 декабря 2000 года было внесено изменение в описание Военно-морского флага Российской Федерации, цвет Андреевского креста был изменён с голубого на синий, что повлекло за собой автоматическую смену флага Внутренних войск.

Данный закон вступил в силу 1 января 2001 года.

Примечания

См. также 
 Список военно-морских флагов России
 Список военно-морских флагов СССР

Ссылки 
 Леонид Николаевич Токарь — Штандарты, флаги и вымпелы

Военные флаги России‎
Флаги СССР
Флаги с изображением двуглавого коронованного орла
Флаги с изображением скипетра
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением Георгия Победоносца